Gregoriana steht für:
 Päpstliche Universität Gregoriana
 (14659) Gregoriana, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Via Gregoriana
 Villa Gregoriana
 Monumenta Palaeographica Gregoriana